Floirac (Charente-Maritime)
 Floirac (Gironde)
 Floirac (Lot)